Ноэль Кэрролл (; , США) — американский философ, искусствовед, теоретик кино.

Биография 

Родился 25 декабря 1947 года в Фар-Рокуэй, Куинс, в Нью-Йорке. Начальное образование получил в католической школе, впоследствии, поступив в Университет Хофстра в Нью-Йорке, начал публиковать в газете факультета Hofstra Chronicle свои работы посвященные кино, театру и искусству. Вместе с редактором газеты Ричардом Косзарски основал киноклуб. В 1970 году в Питсбурге Кэрролл получил степень магистра философии в Питтсбургском университете. По признанию самого Кэррола это время было не лучшим для занятия философией и он полагал, что возможности найти интересную работу в области кино было больше.

«Чем больше я занимался исследованиями кино, тем глубже я осознавал, что я не Годар. Я начал подозрительно относиться к „философствованию через фильмы“, потому что мне казалось, что многие люди используют фильмы как возможность говорить о том, что их интересует больше. Я воспринимаю структурализм и марксизм в качестве примеров такого отношения. Фильмы становятся средствами для того, чтобы резюмировать различные философские или социологические позиции, которые нравятся этим людям».

В 1970 году Кэрролл поступил в магистратуру по киноведению в Нью-Йоркском университете, которую успешно окончил в 1974 году. В это время он в основном занимался «описательной критикой», которая была связана с феноменологией, но акцент в ней сделан на опыте индивидуального восприятия самого фильма. Кэрролл выступил против «теории авторского кино», которую популяризировал в США Эндрю Саррис. В 1976 году Кэрролл стал ассистент-профессором Нью-Йоркского университета и был приглашён третьим редактором журнала «Millennium Film Journal», вместе с Вики Петерсон и Дж. Дэвидом Шапиро.

С 2012 года он является профессором философии в Центре послевузовского образования Городского университета Нью-Йорка.

Кэрролл является представителем когнитивистского направлении в теории кино, в разное время он работал не только критиком и редактором, но и сценаристом документальных фильмов.

Основные сочинения 
Наиболее известной и влиятельной работой Кэрролла является книга «Философия ужаса, или Парадоксы сердца», которая была издана в 1990 году. На русский язык эта книга до сих пор не переведена. Как было отмечено в книге, Кэрролл написал «Парадоксы сердца», чтобы убедить родителей, что его пожизненное очарование ужасной фантастикой не было пустой тратой времени. «Философия ужаса является аргументом в пользу когнитивизма, а также косвенным аргументом против психоаналитической теории кино. Вероятно, самое лучшее что можно сделать для психоанализа в любом жанре в кино — это ужас». В «Философии ужаса» развивается общая теория ужаса, которая не требует психоаналитических концепций.

Другая важная книга Кэрролла — «Мистические фильмы», изданная в 1988 году, в которой автор критикует идеи психоаналитика Жака Лакана, марксистского философа Луи Альтюссера и семиотику Ролана Барта, которому приписывается вдохновляющий отход от того, что Кэрролл описывает как «психомеотический марксизм», который доминировал в киноискусстве и теории кино в американских университетах с 1970-х годов.

Научные труды

Монографии 

 Philosophical Problems of Classical Film Theory, Princeton, Princeton University Press, 1988.
 Mystifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory, New York, Columbia University Press, 1988.
 The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, New York, Routledge, 1990.
 Theorizing The Moving Image, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
 A Philosophy of Mass Art, New York, Oxford University Press, 1998.
 Interpreting The Moving Image, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
 Philosophy of Art: A Contemporary Introduction, New York, Routledge, 1999.
 Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
 Engaging The Moving Image, New Haven, Yale University Press, 2003.
 Comedy Incarnate: Buster Keaton, Physical Humor and Bodily Coping, Malden, Blackwell Publishing, 2007.
 The Philosophy of Motion Pictures, Malden, Blackwell Publishing, 2008.
 On Criticism, London, Routledge, 2009.
 Art in Three Dimensions, Oxford, Oxford University Press, 2010.
 Living in an Artworld, Louisville, Evanston Publishing, in press.
 Arthur Danto’s Philosophy of Art: Essays, New York, Columbia University Press, accepted and under revision.
 Humour: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2014.

Статьи

Сценарист 
 «Film as Collage» Film and Video Review, WNET, aired 1982, Robin Leventhal, продюсер.
 «Dancing with the Camera» (при участии Sally Banes), Film and Video Review, WNET, aired 1982, Linda Romano, продюсер.
 «Sexual Poetics: New Films by Women» Film and Video Review, WNET, aired 1983, Robin Leventhal, продюсер.
 «Film as Play» Film and Video Review, WNET, aired 1983, Robin Leventhal, продюсер.
 «The Last Conversation: Eisenstein’s Carmen Ballet» 1998, Sally Banes, продюсер.

Примечания 

Философы США
Философы XX века
Философы XXI века
Теоретики кино
Преподаватели Городского университета Нью-Йорка
Преподаватели Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка